El término Marly puede referirse a:

Marly, comuna francesa del departamento de Mosela.
Marly, comuna francesa del departamento del Norte.
Marly, comuna suiza del cantón de Friburgo.
Marly, Barrio en la ciudad de Bogotá; parte de la localidad de Chapinero.

Nombres compuestos
Marly-Gomont, comuna francesa del departamento de Aisne.
Marly-la-Ville, comuna francesa del departamento de Val-d'Oise.
Marly-le-Roi, comuna francesa del departamento de Yvelines, capital del cantón de Marly-le-Roi.
Marly-sous-Issy, comuna francesa del departamento de Saône-et-Loire.
Marly-sur-Arroux, comuna francesa del departamento de Saône-et-Loire.

Le Port-Marly, comuna francesa del departamento de Yvelines.
Mareil-Marly, comuna francesa del departamento de Yvelines.